Evans Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Evans Park (Georgia), im Clayton County
 Evans Park (North Carolina), im Pitt County

in Südafrika:
 Evans Park (Johannesburg), Vorort von Johannesburg